LVL — латвийский лат
 LVL — технология изготовления бруса из клеёного шпона